Okręty US Navy o nazwie USS "Anoka":
 Pierwszy  był ścigaczem okrętów podwodnych. Jego stępkę położono w 1941, skreślono go z listy w 1957.
 Drugi  był holownikiem typu Natick. Zwodowany w 1970 i skreslony w 2001.

Anoka